Суперкубок Хорватії з футболу 2014  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 липня 2014 року між чемпіоном Хорватії Рієкою та володарем кубка Хорватії Динамо (Загреб).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2014
Хорватія
2014 у хорватському спорті